Moviment Cinquena República: Partit polític veneçolà fundat el 1997 per iniciativa d'Hugo Chávez.
 Museu de la Vida Rural: Museu de l'Espluga de Francolí que tracta el món rural.